Гран-прі Бельгії 2020 (офіційно Formula 1 Rolex Belgian Grand Prix 2020) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які відбулися 30 серпня 2020 року на гоночній трасі Спа-Франкоршам в Спа, Бельгія. Це сьомий чемпіонату світу, сімдесят шосте Гран-прі Бельгії і шістдесят п'яте в межах Чемпіонату Світу з Формули-1.

Кваліфікація

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

Посилання

Примітки 

Звіти про Гран-прі сезону 2020 Формули-1
Гран-прі Бельгії
2020 у бельгійському спорті